Монреаль 1979 — шахматный «турнир звёзд». Проходил с 10 апреля по 7 мая 1979 года в канадском городе Монреаль.

История проведения и значение 
Идея проведения турнира родилась во время матча за звание чемпиона мира по шахматам 1978 года, её активно проводил в жизнь чемпион США Любомир Кавалек. Он провёл переговоры с ведущими гроссмейстерами мира и заручился поддержкой ряда спонсоров. Большой вклад в организацию турнира внёс внёс канадский писатель и бизнесмен Роже Лемлен — турнир прошёл под патронажем возглавляемой им газеты «Ла Пресс». Призовой фонд составлял рекордные для того времени 110 тысяч долларов.

Торжественное открытие состоялось 10 апреля в присутствии зрителей и корреспондентов. Пресса проявила интерес к турниру, называя его Всемирным шахматным Кубком Вызова («World Chess Challenge Cup»). Участники размещались в отеле «Меридиан» и играли в павильоне «Квебек» на острове реки Святого Лаврентия. Главным арбитром являлся гроссмейстер Светозар Глигорич.   
 
Турнир имел наивысший для того времени средний рейтинг (2622 — 15-я категория). Из сильнейших на тот момент шахматистов мира не были приглашены Виктор Корчной из-за боязни бойкота советских шахматистов после его эмиграции из страны, а также Тигран Петросян и Лев Полугаевский, чтобы не превращать турнир в подобие открытого чемпионата СССР .  

Турнир «вошёл в историю шахмат как одно из выдающихся соревнований XX века». Его сравнивали со знаменитым АВРО-турниром 1938 года и Кубком Пятигорского 1966 года. Любомир Кавалек в книге «World Cup Chess. The Grandmaster Grand Prix» (1990) утверждал, что «первое международное шахматное соревнование на Кубок мира было организовано ещё в 1979 году в Монреале». 

Было сыграно 90 партий, 38 из них закончились победой одного из участников (24 победы одержаны белым цветом). Все 90 партий приведены в книгах «Le grand tournoi international d'èchecs Terre des Hommes», «Турнир звёзд. Монреаль—79» и «Montreal 1979. Tournament of Stars», 45 наиболее интересных партий проанализированы подробно.

Участники

Движение по турам

Таблица

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Спорт в Канаде в 1979 году
Монреаль (шахматный турнир)
1979 год в шахматах
Апрель 1979 года
Май 1979 года